Bahr el Arab Rift ist eine geologische Großstruktur im Südwesten des Sudan.

Geographie 
Die Bahr el Arab Rift ist ein Grabenbruch im Südwesten des Sudan. Sie beginnt im Norden an einer Zentralafrikanischen Verwerfung (Central African Shear Zone) und den aufgefalteten mesozoischen Sedimentgesteinen südlich des Darfur Dome. Von dort verläuft sie zusammen mit benachbarten Rifts nach Südosten. Zusammen mit dem benachbarten Abu Gabra Rift geht der Graben über in die Muglad Rift. Von dort zieht sich das Grabensystem weiter durch Jonglei Basin, Anza Trough und Lamu Embayment bis zum Indischen Ozean. Der Grabenbruch ist benannt nach dem gleichnamigen Fluss und besteht zum Teil aus dem Baggara-Graben, zwischen der Grenze Zentralafrikanische Republik und den Nuba Mountains im Osten, und dem Sudd Graben weiter südlich. Im Babanusa-Trough gibt es enorme Verwerfungen, die nach Süden mächtiger werden und eine Tiefe von 5 km (beim Unity Oil Field) und 11 km (südlich des Bentiu Oil Fields) erreichen.

Einzelnachweise

Literatur 
 Michael R. Rosen: Paleoclimate and Basin Evolution of Playa Systems. (= Geological Society of America Special Paper. Band 289). Geological Society of America, 1994, ISBN 0-8137-2289-6, S. 34. (books.google.de)
 Ramsis B. Salama: Rift Basins of the Sudan. In: Richard C. Selley: African basins. Elsevier, 1997, ISBN 0-444-82571-1, S. 105–149. (books.google.com)

Tal in Afrika
Geologie Afrikas
Plattentektonik
Sudan